Дом културе Чачак је јавна установа Града Чачка, основан 3. децембра 1971. године, као центар културних дешавања на територији Града Чачак.

Налази се на централном Тргу народног устанка у Чачку, у грађевини, на око 4.000-{m}-² корисне површине, ауторском делу загребачког архитекте Луја Шверера, из 1970. године.

Основне програмске целине: 
 Позоришни програм, 
 Ликовни програм, 
 Књижевни програм, 
 Кутурно-образовни програм, 
 Музичко-сценски програм и 
 Филмски програм. 

Едукативни садржаји реализују се кроз активности Глумачке радионице, Студија за анимацију -{ANIMATIC}-, Ликовног студија за децу и одрасле и школе балета „Лујо Давичо”. Издавачку делатност чине часопис за културу и уметност „Градац” (Дом културе је суиздавач са Уметничким друштвом Градац). Такође, посвећује се пажња организацији значајних манифестација: Међународног фестивала анимације -{АНИМАНИМА}-, изложбе Дани фотографије у Србији и ликовне изложбе Пролећни анале. 

Осим креирања и презентације културно-уметничких програма, Дом културе се бави и организацијом семинара, сајмова, комерцијалних презентација и других манифестација.

Као посебан раритет, у холу Дома културе расте највећи фикус (-{Ficus elastica decora}-) у Србији, па и на Балкану, одрастао у затвореном простору. Фикус представља заштићени споменик природе.

Извори

Спољашње везе 
 

Центри за културу у Србији
Култура у Чачку